Personen met als achternaam Chazal

 Pierre Emmanuel Félix Chazal (1808-1892), militair en politicus in België en Frankrijk
 Jean-Pierre Chazal (1766-1840), Franse politicus 
 Claire Chazal (1956- ), Franse journaliste en televisieanker 

Overig
 Chazal (wielerploeg), voormalige wielerploeg, tegenwoordig AG2R La Mondiale